Nigor kan syfta på följande platser:

Iran 

 Negar-e Bālā, ort, Hormozgan, 
 Negūr, ort, Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar